Ешкиольмес:
Ешкиольмес — село в Ескельдинском районе Алматинской области Казахстана.
Ешкиольмес (до 2018 г. — Соколовка) — село в Саркандском районе Алматинской области
 Ешкиольмес — петроглифы XIII—IX века до н. э. в Алматинской области Казахстана (см. также :en:Eshkiolmes Petroglyphs).
 Ешкиольмес — золоторудное месторождение в Акмолинской области Казахстана

Примечания